Der 15. Golfpokal, ein Fußballwettbewerb zwischen den arabischen Anrainerstaaten des persischen Golfes, fand vom 16. bis 30. Januar 2002 in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt.

Insgesamt nahmen sieben Mannschaften teil. Der Irak war aufgrund der Invasion Kuwaits weiterhin von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus ausgetragen, alle sieben Teilnehmer spielten in einer Gruppe gegeneinander. Sieger wurde Saudi-Arabien, dessen Mannschaft vier seiner fünf Spiele gewann und einmal Unentschieden spielte. Es war der zweite Titelgewinn Saudi-Arabiens bei dem Turnier. Den zweiten Platz belegte Katar vor der drittplatzierten Mannschaft Kuwaits. Sämtliche Spiele fanden im König-Fahd-Stadion statt.

Ergebnisse 

|}

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf gulfcup.com (Archivlink, arabisch)

2002
Fußballveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Riad
Fußball (Saudi-Arabien)